

Toponiemen 
 Bathursteiland (Canada), een eiland in de Canadese Arctische Archipel
 Bathurst (Canada), een stad in de Canadese provincie New Brunswick
 Bathursteiland (Australië), een eiland in het Australische Noordelijk Territorium
 Bathurst (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 Tot 1973 de benaming van de Gambiaanse hoofdstad Banjul

Personen 
 Alan Bathurst (geb. in 1968), een dichter
 Henry Bathurst:
Henry Bathurst (1714-1794), Brits politicus
Henry Bathurst (1762-1834), Brits politicus
Henry Bathurst (1790-1866), Brits politicus
Henry Bathurst (1927-2011), Brits politicus
Henry Bathurst (bisschop), Anglicaans bisschop van Norwich

Allerlei 
Bathurstklasse, een klasse van een Brits-Australisch korvet in de Tweede Wereldoorlog